County Ground steht für folgende Sportstätten:

Cricket-Stadien:
 The County Ground in Birmingham, siehe Edgbaston Cricket Ground
 Bristol County Ground in Bristol
 County Ground (Chelmsford) in Chelmsford
 County Ground (Lakenham) in Lakenham
 County Ground, ehemaliger Name des Leyton Cricket Ground in Leyton, London
 County Ground (Southampton) in Southampton
 County Ground (Stoke-on-Trent) in Stoke-on-Trent
 County Ground (Taunton) in Taunton
 County Ground in Worcester, siehe New Road (Worcester)

Fußballstadien:
 County Ground Stadium in Exeter
 County Ground (Swindon) in Swindon

Siehe auch:
 County Cricket Ground